Mamma (I Did It, Momma) é um filme mudo norte-americano de 1909 em curta-metragem, dirigido por D. W. Griffith.

Ligações externas 
 Mamma (1909) no IMDb
 I Did It, Momma (1909). Silent Era

Filmes dos Estados Unidos de 1909
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes em língua inglesa
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco